Macinhata peut désigner :
au Portugal :
Macinhata da Seixa, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Azeméis, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Macinhata do Vouga, paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.

Notes